De wedstrijden van het Nederlandse Tweede divisie voetbal uit het seizoen 1959/60 was het vierde seizoen van de laagste (semi-)professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 26 speelronden van elk zes wedstrijden. De competitie begon op 23 augustus 1959 en duurde tot 27 maart 1960.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Voetnoten

1959/60
Nederlands competitievoetbal 1959/60